(1955-), homme politique roumain et ingénieur, député
 Aligi Sassu (1912–2000), peintre italien et sculpteur, prix Ramon Llul
 Antonio Sassu (1950-), peintre italien
  (1891–1976), poète italien
 Ileana Sassu, une architecte roumaine
 Pietro Sassu (1939-2001), musicologue et compositeur italien ;
  (1923-2000), officier.

Voir aussi 
 
 
 Jean-Luc Sassus (1962–2015), joueur de football français